

Anno 
 1946 – (MCMXLVI in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1946 a.C.

Matematica 
 1946 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1946 Walraven – asteroide della fascia principale del sistema solare